Plusieurs traités furent signés à Fribourg, en Suisse:
 le traité de Fribourg signé en 1476 et mettant fin aux guerres de Bourgogne ;
 le traité de Fribourg, ou paix perpétuelle, signé en 1516 entre la France et les cantons suisses après la bataille de Marignan.